Хана Смит (7. јануар 1856 — 10. јануар 1966) била је британска суперстогодишњакиња која је неко време била најстарија жива особа на свету.

Умрла је три дана после свог 110 рођендана. Смит је пушила цигарете до 105 године. О њеном животу се не зна баш пуно.

Референце

Рођени 1856.
Умрли 1966.
Стогодишњаци
Суперстогодишњаци